Björn Andersson (ur. 1951) – szwedzki piłkarz
 Björn Andersson (ur. 1962) – szwedzki żużlowiec